Thromidia är ett släkte av sjöstjärnor. Thromidia ingår i familjen Mithrodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Sjöstjärnor
Thromidia